Dik Voormekaar Show (radioprogramma)
Dik Voormekaar Show (televisieprogramma)